Naamah — польская музыкальная группа, исполняющая прогрессивный рок с элементами металла и готик-рока. Образована в Варшаве в 1996 году.

Название образовано от слова Naamah.

Текущий состав группы 
 Анна Панаш — вокал
 Миколай Шалковский — электрогитара
 Адам Шевчик — клавишные
 Мартин Стасяк — бас-гитара
 Кшиштоф Шалковский — барабаны и перкуссия

Бывшие участники группы 
 Michal Kaza — вокал
 Anna Polak — вокал
 Marta Frakstein — вокал
 Adam Kaliszewski — электрогитара
 Marcin Smolen — электрогитара
 Paulina Dzierza — бас-гитара
 Michal Owczarczyk — клавишные
 Dariusz Ojdana — клавишные
 Pawel Slusarczyk — барабаны
 Marek Kulakowski — барабаны
 Tomasz Grochowski — барабаны

Дискография 
 (1997) Dejaniry (MC концертная запись)
 (1997) Metal Against Racial Prejudice (MC компиляция)
 (1999) Magia (CD/MC демо)
 (2000) Naamah Live — Imielin (CD самоиздание)'
 (2000) Eternal Fear (SP MC)  (2000) Naamah (CD/MC самоиздание) (2001) Ursynowski Rock (CD компиляция) (2003) Dark Stars (CD/MC Metal Mind Productions) (2003) Ultima (CD/MC Metal Mind Productions) (2004) In Goth We Trust (компиляция DVD / CD Metal Mind Productions) (2004) Resensement (CD Metal Mind Productions)''

Рок-группы Польши
Группы прогрессивного рока